Mărdărescu ist der Familienname folgender Personen:

 Gil Mărdărescu (* 1952), rumänischer Fußballspieler
 Virgil Mărdărescu (1921–2003), rumänischer Fußballtrainer